Кунанбай Ускенбаев (каз. Құнанбай Өскенбайұлы; 1804-1886) — казахский общественный и государственный деятель, бий, старший султан. Отец Абая.

Биография 
Родился в 1804 году в семье бия Ускенбая Ыргызбайулы из рода тобыкты племени аргын. Мать — Зере (Токбала) Бектемиркызы из рода матай племени найман.

В 1834 году становится старшиной волости кушик-тобыкты вместо своего отца. По приказу Кунанбая, открывается казахская школа в урочище Ески-там. В 1849 году избирается ага-султаном Каркаралинского внешнего округа. На этом посту строит мечеть в Каркаралинске. В 1859 году после межродовых стычек и донесений, Кунанбая снимают с должности и отправляют под надзором в Омск. Там благодаря усилиям Чингиза Валиханова, Кунанбай освобождается из под ареста и возвращается в степь. В 1874 году совершил хадж. В Мекке Кунанбай строит гостиницу для паломников казахов.

Семья 
Жены:

 Кунке
 Улжан
 Айгыз
 Нурганым

Дети:

 Кудайберды
 Танирберды
 Абай
 Ыскак
 Оспан
 Халиулла
 Смагул

Казахские бии
Старший султан
Абай Кунанбаев
Волостные управители